Silas of Silvanus, een persoon uit het Nieuwe Testament
Silvanus (god), een Romeinse god
Silvanus (usurpator), een Romeins keizer uit de 4e eeuw
Silvanus (pretoriaanse prefect), Een Romeinse praefectus praetorio uit het midden van de 3e eeuw
Silvanus (geslacht), een geslacht van kevers